Schläfer steht für:
 eine schlafende Person, siehe Schlaf
 ein inaktiver Agent, siehe Maulwurf (Agent)
 eine Gruppe mausähnlicher Nagetiere, siehe Bilche

Film und Fernsehen
 Schläfer (Film), deutscher Film von Benjamin Heisenberg (2005)
 Der Schläfer, Alternativtitel von Onkel Paul, die große Pflaume, französisch-italienischer Film von Édouard Molinaro (1969)
 Der Schläfer, US-amerikanischer Film von Woody Allen (1973)
 Tatort: Der Schläfer, deutscher Fernsehfilm (1983)
 Die Schläfer, tschechische Fernsehserie (2019)

Schläfer ist der Familienname folgender Personen:
 August Schläfer (1902–1967), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hans Ludwig Schläfer (1923–1969), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Sieben Schläfer von Ephesus
 Schläffer
 Sleeper (Begriffsklärung)
 Schläferzelle
 Schläfer, Rest eines Grabdenkmals (Hermann Hosaeus)